Az 1978-as sakkvilágbajnokság versenysorozata zónaversenyekből, zónaközi döntőből, a világbajnokjelöltek párosmérkőzéses rendszerű egyenes kieséses versenyéből és a világbajnoki döntőből állt. A döntő a világbajnokjelöltek versenyén győzedelmeskedő, a Szovjetunióból 1976-ban emigrált és állampolgársággal ekkor még nem rendelkező Viktor Korcsnoj és az akkori világbajnok szovjet Anatolij Karpov között zajlott a Fülöp-szigeteken, Baguióban, 1978. július 18. – október 18. között.

A mérkőzésen Karpov győzött 6–5 arányban (21 döntetlen mellett), ezzel megvédte világbajnoki címét.

Előzmények 
A sakkvilágbajnoki címet Anatolij Karpov 1975-ben a világbajnokjelölti versenysorozat megnyerése után a döntőben játék nélkül szerezte meg, miután az akkor regnáló világbajnok Bobby Fischer olyan követelményeket támasztott a párosmérkőzés lebonyolításával szemben, amit a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) csak részben tudott elfogadni. Fischer a FIDE feltételeit nem fogadta el, és nem állt ki a mérkőzésre, ezért a szövetség megvonta tőle a világbajnoki címet, és Karpovnak adományozta azt.

A zónaversenyek 
Az 1975/78-as sakkvilágbajnoki ciklusban 11 zónán belül zajlottak a versenyek. Az európai 1-es, 2-es és 3-as zóna összevonása után négy versenyt rendeztek, ezen felül négy versenyző részvételével egy pótversenyre került sor, amelyről szintén két versenyző juthatott tovább.

1-2-3. zóna, „A” verseny Reykjavik (Izland)
1975. október–novemberben Reykjavikban rendezték az európai zóna „A” versenyét, amelyet a magyar Ribli Zoltán nyert meg a holtversenyben mögötte végző spanyol Parma és az izraeli Liberzon előtt. Utóbbiak később rájátszást játszottak, és a zónaközi versenyen Liberzon indulhatott.

1-2-3. zóna, „B” verseny Barcelona (Spanyolország)
Az európai zóna „B”-versenyét 1975. októberben Barcelonában rendezték. Az első helyet a holland Sosonko szerezte meg a spanyol Diez del Corral előtt. Diez del Corral nem indult el a zónaközi versenyen, helyette a harmadik helyezett, nyugatnémet színekben versenyző Pachman vehetett részt rajta.

1-2-3. zóna, „C” verseny Vraca (Bulgária)
Az európai zóna harmadik versenyére 1975. október–novemberben a bulgáriai Vracában került sor. Az első helyen holtversenyben a román Gheorghiu és a jugoszláv Matulović végzett.

1-2-3. zóna, „D” verseny Pula (Jugoszlávia)
Az európai zóna „D” versenyére 1975. október–novemberben a jugoszláviai Pulában került sor. Az első helyen a magyar Csom István végzett, a második-harmadik helyen holtversenyben a svéd Andersson és a bolgár Padevsky. A rájátszás megnyerésével az utóbbiak közül Andersson jutott tovább a zónaközi versenyre.

1-2-3. zóna, „X” verseny Arandjelovac (Jugoszlávia)
Az európai zóna pótversenyére 1976. áprilisban került sor a jugoszláviai Arandjelovacban. A versenyen négyen indultak: a csehszlovák Smejkal, a keletnémet Uhlmann, a magyar Adorján András és a jugoszláv Velimirović. Smejkal és Uhlmann kvalifikálta magát a zónaközi versenyre.

4. zóna Vilnius (Szovjetunió)
A szovjet zóna versenyére 1975. novemberben Vilniusban került sor. Ebből a zónából három versenyző juthatott tovább a zónaközi versenyre. A versenyen az élen négyes holtverseny alakult ki Gulko, Ceskovszkij, Balasov és Szavon között. A rájátszás során is teljes pontazonossággal végeztek. A zónaközi versenyen közülük végül az alapverseny Sonneborn–Berger-számítása alapján Ceskovszkij, Gulko és Balasov indulhatott el, amelyre rajtuk kívül még több szovjet versenyző is kvalifikálta magát a korább világbajnokjelölti ciklusban elért eredménye alapján.

5. zóna Oberlin, az Egyesült Államok bajnoksága
Az 1975. júniusban rendezett 24. USA-bajnokság egyúttal a világbajnokság zónaversenyének számított, amelyről két versenyző juthatott tovább. A győzelmet Walter Browne szerezte meg Ken Rogoff előtt. Rajtuk kívül Byrne nagymester az előző világbajnokjelöltek tornáján való szereplése alapján közvetlenül a zónaközi versenyen indulhatott.

6. zóna Calgary (Kanada)
Az 1975. augusztusban rendezett Kanada-bajnokság egyben zónaversenynek számított, amelyről egy versenyző juthatott tovább. A győzelmet Biyiasas szerezte meg.

7. zóna Santo Domingo (Dominika)
A közép-amerikai zóna versenyére 1975. júliusban Santo Domingóban került sor. A 26 indulót Élő-pontszám alapján két egyenlő erősségű csoportba osztották, és mindkét csoportból az első helyezett juthatott tovább a zónaközi versenyre. Az egyik csoportban a győzelmet a kolumbiai Oscar Castro, a másikban a kubai Joaquin Diaz szerezte meg.

8. zóna Fortaleza (Brazília)
Az 1975. októberben rendezett dél-amerikai zónaversenyről három versenyző juthatott tovább. Az első helyen az argentin Sanguinetti végzett honfitársa, Quinteros előtt, a 3–4. helyen holtverseny alakult ki az argentin Panno és a brazil Trois között. Az utóbbiak rájátszásából Panno került ki győztesen, így harmadikként ő kvalifikálta magát a zónaközi versenyre.

9. zóna Teherán (Irán)
A nyugat-ázsiai zóna versenyét 1975. júliusban rendezték Teheránban. A versenyt az iráni Harandi nyerte, és ezzel kvalifikációt szerzett a zónaközi versenyre.

10. zóna  Melbourne (Ausztrália)
A délkelet-Ázsiát és Óceániát magába foglaló 10. zóna versenyének Melbourne adott otthont 1975. januárban. A versenyről ketten juthattak tovább a zónaközi döntőbe. Ez a győztes Fülöp-szigeteki Torrénak és a második helyezett szingapúri Tan Lian Annak sikerült.

11. zóna  Caorle (Olaszország)
A Földközi-tenger partvidékét és Afrikát magába foglaló 11. zóna versenyére 1975-ben az olaszországi Caorléban került sor, amelyről egy versenyző szerezhetett kvalifikációt a zónaközi versenyre. Az élen holtversenyben végzett az olasz Mariotti és a portugál Durao. A rájátszás során Mariotti szerzett jogot a zónaközi versenyen indulásra.

Az 1976-os zónaközi versenyek 
Két zónaközi versenyre került sor, amelyekre a zónaversenyeken kvalifikációt szerzetteken kívül indulásra jogosultak az előző világbajnoki versenysorozatban a világbajnokjelöltek párosmérkőzéses szakaszába jutott versenyzők. Rajtuk kívül egy, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által kinevezett bizottság további indulóknak adott szabadkártyát, így a szovjet Tal és Geller, a dán Larsen, a jugoszláv Ljubojević, a csehszlovák Hort, a nyugatnémet Hübner és az amerikai Kavalek is elindulhatott a versenyen.

A két zónaközi versenyről az első három-három helyezett jutott tovább a párosmérkőzéses szakaszba.

Zónaközi verseny, Manila, 1976. június–július
{| class="wikitable"
|+ Zónaközi verseny, Manila (1976)
|-
!  !!Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! Pont !! S–B
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left|Henrique Mecking|| || 2620 || - || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 13 || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left|Lev Polugajevszkij|| || 2635 || ½ || - || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 12½ || 108.75
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left|Vlastimil Hort|| || 2600 || ½ || 1 || - || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12½ || 106.25
|-
| 4 || align=left|Vitalij Ceskovszkij|| || 2550 || 0 || ½ || 1 || - || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 12 || 
|-
| 5 || align=left|Ribli Zoltán|| || 2475 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || 1 || 1 || 1 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 11½ || 106.50
|-
| 6 || align=left|Ljubomir Ljubojević|| || 2620 || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || - || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 11½ || 101.75
|-
| 7 || align=left|Lubomir Kavalek|| || 2540 || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 || - || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 10½ || 98.00
|-
| 8 || align=left|Oscar Panno|| || 2520 || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || 1 || ½ || - || 1 || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 10½ || 92.25
|-
| 9 || align=left|Jurij Balasov|| || 2545 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || - || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 10½ || 90.00
|-
| 10 || align=left|Borisz Szpasszkij|| || 2630 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || 0 || 0 || - || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 10 || 94.00
|-
| 11 || align=left|Florin Gheorghiu|| || 2540 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || - || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || 10 || 93.00
|-
| 12 || align=left|Wolfgang Uhlmann|| || 2555 || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || - || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 10 || 90.00
|-
| 13 || align=left|Sergio Mariotti|| || 2470 || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || - || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || 10 || 88.50
|-
| 14 || align=left|Miguel Quinteros|| || 2540 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || - || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9 || 
|-
| 15 || align=left|Walter Browne|| || 2585 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || - || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 8½ || 
|-
| 16 || align=left|Eugenio Torre|| || 2505 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || - || 0 || 1 || 1 || 0 || 7 || 
|-
| 17 || align=left|Peter Biyiasas|| || 2460 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || - || 1 || ½ || 0 || 6 || 
|-
| 18 || align=left|Ludek Pachman|| || 2520 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || - || ½ || ½ || 5 || 47.50
|-
| 19 || align=left|Tan Lian Ann|| || 2365 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || - || ½ || 5 || 42.50
|-
| 20 || align=left|Khosro Harandi|| || 2380 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || - || 5 || 38.25
|}

 Zónaközi verseny, Biel, 1976. július–augusztus
{| class="wikitable"
|+ Zónaközi verseny, Biel (1976)
|-
!  !!Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! Pont !! S–B
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left|Bent Larsen|| || 2625 || - || 0 || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12½ || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left|Tigran Petroszján|| || 2635 || 1 || - || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 12 || 110.75
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left|Portisch Lajos|| || 2625 || 0 || ½ || - || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || ½ || 1 || 0 || 1 || 12 || 108.25
|-
| 4 || align=left|Mihail Tal|| || 2615 || ½ || ½ || 1 || - || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 12 || 107.50
|-
| 5 || align=left|Vaszilij Szmiszlov|| || 2580 || ½ || ½ || ½ || 1 || - || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 11½ || 106.25
|-
| 6 || align=left|Robert Byrne|| || 2540 || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || - || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 11½ || 103.00
|-
| 7 || align=left|Robert Hübner|| || 2585 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || - || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 11½ || 99.00
|-
| 8 || align=left|Ulf Andersson|| || 2585 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || - || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10½ || 
|-
| 9 || align=left|Csom István|| || 2490 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 || - || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 10 || 89.75
|-
| 10 || align=left|Jefim Geller|| || 2620 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || - || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 10 || 89.00
|-
| 11 || align=left|Jan Smejkal|| || 2615 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || - || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 10 || 87.50
|-
| 12 || align=left|Gennadi Sosonko|| || 2505 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 || - || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 9½ || 
|-
| 13 || align=left|Vladimir Liberzon|| || 2540 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || - || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 9 || 80.00
|-
| 14 || align=left|Kenneth Rogoff|| || 2480 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || - || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 9 || 78.75
|-
| 15 || align=left|Borisz Gulko|| || 2530 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || - || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 9 || 77.00
|-
| 16 || align=left|Raúl Sanguineti|| || 2480 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || - || ½ || ½ || ½ || 1 || 8½ || 
|-
| 17 || align=left|Aleksandar Matanović|| || 2525 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || - || ½ || ½ || 1 || 8 || 
|-
| 18 || align=left|Oscar Castro|| || 2380 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || - || 1 || ½ || 6 || 
|-
| 19 || align=left|André Lombard|| || 2420 || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || - || 1 || 5 || 
|-
| 20 || align=left|Joaquin Carlos Diaz|| || 2385 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || - || 2½ || 
|}

A 2–4. helyen holtversenyben végzett versenyzők között rájátszás döntött, amelynek 1976-ban az olaszországi Varese adott otthont. A rájátszásban Petroszján és Portisch harcolta ki a továbbjutást.
{| class="wikitable"
|+Rájátszás (1976), Varese
|-
!  !!Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! Pont 
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left|Tigran Petroszján|| || 2635 || align=center|- || 1½½½ || ½½½½ || 4½
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left|Portisch Lajos|| || 2625 || 0½½½ || align=center|- || ½1½½ || 4
|-
| 3 || align=left|Mihail Tal|| || 2615 || ½½½½ || ½0½½ || align=center|- || 3½
|}

A világbajnokjelöltek versenye 
A zónaközi versenyről továbbjutott versenyzők egy kieséses rendszerű, párosmérkőzésekből álló versenyen vettek részt, amelynek győztese szerezte meg a világbajnok kihívásának jogát. A versenysorozatot Viktor Korcsnoj nyerte, így a következő évben ő küzdhetett meg Anatolij Karpovval a címért.

A világbajnokság döntője

A körülmények 
A mérkőzésre nagyon feszült légkörben került sor. Viktor Korcsnoj, aki 20 éven át a Szovjetunió vezető nagymesterei közé tartozott, négyszer nyerte meg a szovjet bajnokságot és kétszer szerepelt a világbajnokjelöltek versenyének döntőjében, ebben a világbajnoki ciklusban, 1976-ban disszidált a Szovjetunióból. Állampolgárságától megfosztották, és a mérkőzés idején állampolgárság nélkül, hontalanként, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) zászlaja alatt játszott. A mérkőzést végig a politikai feszültség, a nyomásgyakorlás és a vádaskodás jellemezte.

Már a két versenyző kíséretében is furcsa személyek jelentek meg. Karpovval tartott az ismert hipnotizőr, dr. Zukhar, míg Korcsnoj az Ananda Marga nevű indiai szekta két tagját fogadta fel, akik közül az egyiket korábban gyilkosságért megvádolták, és éppen szabadlábon védekezett. Korcsnoj azzal vádolta Karpov pszichológusát, hogy a nézőtérről hipnotizálja őt, Karpov viszont Korcsnoj fényvisszaverős napszemüvegéről állította azt, hogy a szemébe tükröz. Minden egyes játszma során felmerült valamelyik fél részéről valamilyen probléma. Hol az ellenfél székét világíttatták át röntgennel, hol az ellenfélnek a játszma közben behozott joghurt színét kifogásolták. A 32. játszmát Korcsnoj dr. Zukhar jelenléte miatt megóvta, de keresetét végül az ügyben eljáró amszterdami bíróság elutasította.

Korcsnoj neheztelt Karpovra – régi barátjára –, amiért nem járt közben annak érdekében, hogy felesége és fia követhesse őt külföldre, Karpov viszont erkölcstelennek nevezte Korcsnojt, amiért családját magára hagyta. Egy alkalommal Korcsnoj börtönőrnek és mocsoknak nevezte Karpovot, aki ezután nem fogott vele kezet, és nem szóltak egymáshoz. A döntetlen ajánlatokat is a versenybírón keresztül üzenték meg a másiknak.

Az egymás elleni eredményeik 
A világbajnoki döntő előtt 13 alkalommal találkoztak versenyjátszmában, és egy párosmérkőzést vívtak 1974-ben a világbajnokjelöltek döntőjében. A versenyjátszmákat tekintve Korcsnoj +5 -4 =4 arányban vezetett, amelyet Karpov a párosmérkőzés során kiegyenlített, és a világbajnoki döntő előtt 7–7-re álltak (23 döntetlen mellett).

A világranglistán a Chessmetrics historikus pontszámítása szerint Karpov 2822 ponttal állt az élen, Korcsnoj a 2. helyet foglalta el 2806 ponttal. Karpov már 1974. augusztustól vezette a világranglistát, ekkor még Bobby Fischer állt a 2. helyen, de 1974. szeptembertől már Korcsnoj követte szorosan Karpovot. A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) nem sokkal korábban bevezetett és akkoriban még csak évente egyszer frissített ranglistája szerint is Karpov rendelkezett a legmagasabb Élő-pontszámmal, 2725-tel, Korcsnoj itt is a második helyen állt 2665 ponttal.

A párosmérkőzés szabályai 
A világbajnoki döntő menetében a korábbiaktól eltérően a 24 játszmás mérkőzés helyett a játszmák száma nem volt korlátozva, és győztesnek azt tekintették, aki előbb ér el hat győzelmet. 2,5 óra állt rendelkezésre 40 lépés megtételéhez, majd óránként 16 lépést kellett tenni. Ötórányi játék után a játszma függőben maradt, amelyet másnap folytattak.

A mérkőzés lefolyása 
Hét döntetlennel kezdtek, amelyek között voltak egészen rövidek, például az 1. játszma 18, a 4. játszma 19 lépés után ért véget, de volt közte egy egészen maratoni hosszúságú, 124 lépéses is (az 5. játszma), amelyben Korcsnoj elszalasztott egy nyerési lehetőséget. Karpov a 8. játszmában vezetést szerzett, amelyet Korcsnoj a 11. játszmában aratott győzelmével kiegyenlített. A 13., a 14. és a 17. játszmát Karpov nyerte, ezzel három pont előnyre tett szert. Korcsnoj a 21. játszmában szépített, de a 27. játszma megnyerésével Karpov már 5–2-re vezetett, és már csak egy győzelem választotta el a párosmérkőzés megnyerésétől. Korcsnoj ekkor a következő négy játszmából hármat megnyert, és kiegyenlítette a mérkőzést, nagy izgalmakat okozva a közönség körében. Karpov azonban rögtön ezután még egyszer győzni tudott, és ezzel 6–5 arányban (21 döntetlen mellett) megnyerte a mérkőzést, és megvédte világbajnoki címét.

A játszmánkénti eredmények

A világbajnoki döntő játszmái 
A mérkőzés összes játszmája kommentárokkal megtalálható a Chessgames honlapján. Az érdekesebb játszmák:

5. játszma Korcsnoj–Karpov ½–½ 124 lépés

Nimzoindiai védelem, Hübner, Rubinstein-változat ECO E42

1. c4 Hf6 2. d4 e6 3. Hc3 Fb4 4. e3 c5 5. Hge2 d5 6. a3 Fxc3+ 7. Hxc3 cxd4 8. exd4 dxc4 9. Fxc4 Hc6 10. Fe3 O-O 11. O-O b6 12. Vd3 Fb7 13. Bad1 h6 14. f3 He7 15. Ff2 Hfd5 16. Fa2 Hf4 17. Vd2 Hfg6 18. Fb1 Vd7 19. h4 Bfd8 20. h5 Hf8 21. Fh4 f6 22. He4 Hd5 23. g4 Bac8 24. Fg3 Fa6 25. Bfe1 Bc6 26. Bc1 He7 27. Bxc6 Vxc6 28. Fa2 Vd7 29. Hd6 Fb7 30. Hxb7 Vxb7 31. Ve3 Kh8 32. Bc1 Hd5 33. Ve4 Vd7 34. Fb1 Vb5 35. b4 Vd7 36. Vd3 Ve7 37. Kf2 f5 38. gxf5 exf5 39. Be1 Vf6 40. Fe5 Vh4+ 41. Fg3 Vf6 42. Bh1 Hh7 43. Fe5 Vg5 44. Vxf5 Vd2+ 45. Kg3 Hhf6 46. Bg1 Be8 47. Fe4 He7 48. Vh3 Bc8 49. Kh4 Bc1 50. Vg3 Bxg1 51. Vxg1 Kg8 52. Vg3 Kf7 53. Fg6+ Ke6 54. Vh3+ Kd5 (diagram) 55. Fe4+ Hxe4 56. fxe4+ Kxe4 57. Vg4+ Kd3 58. Vf3+ Ve3 59. Kg4 Vxf3+ 60. Kxf3 g6 61. Fd6 Hf5 62. Kf4 Hh4 63. Kg4 gxh5+ 64. Kxh4 Kxd4 65. Fb8 a5 66. Fd6 Kc4 67. Kxh5 a4 68. Kxh6 Kb3 69. b5 Kc4 70. Kg5 Kxb5 71. Kf5 Ka6 72. Ke6 Ka7 73. Kd7 Kb7 74. Fe7 Ka7 75. Kc7 Ka8 76. Fd6 Ka7 77. Kc8 Ka6 78. Kb8 b5 79. Fb4 Kb6 80. Kc8 Kc6 81. Kd8 Kd5 82. Ke7 Ke5 83. Kf7 Kd5 84. Kf6 Kd4 85. Ke6 Ke4 86. Ff8 Kd4 87. Kd6 Ke4 88. Fg7 Kf4 89. Ke6 Kf3 90. Ke5 Kg4 91. Ff6 Kh5 92. Kf5 Kh6 93. Fd4 Kh7 94. Kf6 Kh6 95. Fe3+ Kh5 96. Kf5 Kh4 97. Fd2 Kg3 98. Fg5 Kf3 99. Ff4 Kg2 100. Fd6 Kf3 101. Fh2 Kg2 102. Fc7 Kf3 103. Fd6 Ke3 104. Ke5 Kf3 105. Kd5 Kg4 106. Kc5 Kf5 107. Kxb5 Ke6 108. Kc6 Kf6 109. Kd7 Kf7 110. Fe7 Kg8 111. Ke6 Kg7 112. Fc5 Kg8 113. Kf6 Kh7 114. Kf7 Kh8 115. Fd4+ Kh7 116. Fb2 Kh6 117. Kg8 Kg6 118. Fg7 Kf5 119. Kf7 Kg5 120. Fb2 Kh6 121. Fc1+ Kh7 122. Fd2 Kh8 123. Fc3+ Kh7 124. Fg7 1/2-1/2

8. játszma Karpov–Korcsnoj 1–0 28 lépés

Spanyol megnyitás, Bernstein-változat ECO C80

1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Hf6 5. O-O Hxe4 6. d4 b5 7. Fb3 d5 8. dxe5 Fe6 9. Hbd2 Hc5 10. c3 g6 11. Ve2 Fg7 12. Hd4 Hxe5 13. f4 Hc4 14. f5 gxf5 15. Hxf5 Bg8 16. Hxc4 dxc4 17. Fc2 Hd3 18. Fh6 Ff8 19. Bad1 Vd5 20. Fxd3 cxd3 21. Bxd3 Vc6 22. Fxf8 Vb6+ 23. Kh1 Kxf8 24. Vf3 Be8 25. Hh6 Bg7 26. Bd7 Bb8 (diagram) 27. Hxf7 Fxd7 28. Hd8+ 1-0

11. játszma Korcsnoj–Karpov 1–0 50 lépés
Királyindiai támadás ECO A07

1. g3 c5 2. Fg2 Hc6 3. e4 g6 4. d3 Fg7 5. f4 d6 6. Hf3 Hf6 7. O-O O-O 8. c3 Bb8 9. Ve2 He8 10. Fe3 Hc7 11. d4 cxd4 12. cxd4 Fg4 13. Bd1 d5 14. e5 Vd7 15. Hc3 Bfc8 16. Vf1 b5 17. h3 Fxf3 18. Fxf3 b4 19. Fg4 e6 20. Ha4 Ha5 21. Hc5 Ve8 22. Fe2 Hb7 23. Hxb7 Bxb7 24. Bdc1 Vd7 25. Bc2 b3 26. axb3 Bxb3 27. Vc1 Bb7 28. Fa6 Bcb8 29. Fxb7 Bxb7 30. Ba3 h6 31. Bac3 Hb5 32. Bc8+ Kh7 33. B2c6 f6 34. Kg2 Vf7 35. Vc2 a5 36. g4 fxe5 37. fxe5 a4 38. Ba8 Ha7 39. Ba6 Ve7 40. Bxa4 Bc7 41. Vb3 Hc6 42. Ba1 Hb4 43. Bc1 Bc4 44. Bb8 Bxc1 45. Fxc1 Vc7 46. Bxb4 Vxc1 47. Vd3 h5 48. Bb6 Fh6 49. gxh5 Vg5+ 50. Vg3 Vd2+ 1-0

13. játszma Korcsnoj–Karpov 0–1 61 lépés
Elhárított vezércsel, háromhuszáros változat ECO D55

1. c4 Hf6 2. Hc3 e6 3. Hf3 d5 4. d4 Fe7 5. Fg5 h6 6. Fh4 O-O 7. Bc1 b6 8. Fxf6 Fxf6 9. cxd5 exd5 10. g3 c6 11. Fg2 Ff5 12. O-O Vd6 13. e3 Hd7 14. He1 Bfe8 15. Hd3 g6 16. Hf4 Fg7 17. g4 Fe6 18. h3 Hf8 19. Hxe6 Hxe6 20. Vd3 Bad8 21. Bc2 Hc7 22. Ha4 Vd7 23. b3 Be6 24. Hc3 Bd6 25. b4 Ff8 26. He2 b5 27. Vb3 Ha8 28. a4 bxa4 29. Vxa4 Hb6 30. Vb3 Bb8 31. Hf4 Hc4 32. Va4 f5 33. gxf5 Vxf5 34. Vxa7 Bxb4 35. Ba2 Vc8 36. Bc1 Bb7 37. Va4 Bf7 38. Bxc4 dxc4 39. Vxc4 Vf5 40. Hd3 Fg7 41. Ba7 Bdf6 42. Bxf7 Bxf7 43. d5 Fe5 44. dxc6 Kg7 45. Fe4 Vg5+ 46. Kf1 Fd6 47. Fd5 Be7 48. Ff3 h5 49. Fd1 Vf5 50. Ke2 Be4 51. Vc3+ Vf6 52. Vb3 Vf5 53. Vb7+ Be7 54. Vb2+ Kh7 55. Vd4 Fc7 56. Vh4 Be4 57. f4 Fb6 58. Fc2 Bxe3+ 59. Kd2 Va5+ 60. Kd1 Va1+ 61. Kd2 Be4 0-1

14. játszma Karpov–Korcsnoj 1–0 50 lépés
Spanyol megnyitás, szentpétervári változat ECO C82

1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Hf6 5. O-O Hxe4 6. d4 b5 7. Fb3 d5 8. dxe5 Fe6 9. c3 Fc5 10. Hbd2 O-O 11. Fc2 Ff5 12. Hb3 Fg4 13. h3 Fh5 14. g4 Fg6 15. Fxe4 dxe4 16. Hxc5 exf3 17. Ff4 Vxd1 18. Baxd1 Hd8 19. Bd7 He6 20. Hxe6 fxe6 21. Fe3 Bac8 22. Bfd1 Fe4 23. Fc5 Bfe8 24. B7d4 Fd5 25. b3 a5 26. Kh2 Ba8 27. Kg3 Ba6 28. h4 Bc6 29. Bxd5 exd5 30. Bxd5 Bce6 31. Fd4 c6 32. Bc5 Bf8 33. a4 bxa4 34. bxa4 g6 35. Bxa5 Bee8 36. Ba7 Bf7 37. Ba6 Bc7 38. Fc5 Bcc8 39. Fd6 Ba8 40. Bxc6 Bxa4 41. Kxf3 h5 42. gxh5 gxh5 43. c4 Ba7 44. Bb6 Kf7 45. c5 Ba4 46. c6 Ke6 47. c7 Kd7 48. Bb8 Bc8 49. Ke3 Bxh4 50. e6+ 1-0

17. játszma Korcsnoj–Karpov 0–1 39 lépés

Nimzoindiai védelem, futótámadás ECO E47

1. c4 Hf6 2.Hc3 e6 3.d4 Fb4 4.e3 O-O 5.Fd3 c5 6.d5 b5 7.dxe6 fxe6 8.cxb5 a6 9.He2 d5 10.O-O e5 11.a3 axb5 12.Fxb5 Fxc3 13.bxc3 Fa6 14.Bb1 Vd6 15.c4 d4 16.Hg3 Hc6 17.a4 Ha5 18.Vd3 Ve6 19.exd4 cxd4 20.c5 Bfc8 21.f4 Bxc5 22.Fxa6 Vxa6 23.Vxa6 Bxa6 24.Fa3 Bd5 25.Hf5 Kf7 26.fxe5 Bxe5 27.Bb5 Hc4 28.Bb7+ Ke6 29.Hxd4+ Kd5 30.Hf3 Hxa3 31.Hxe5 Kxe5 32.Be7+ Kd4 33.Bxg7 Hc4 34.Bf4+ He4 35.Bd7+ Ke3 36.Bf3+ Ke2 37.Bxh7 Hcd2 38.Ba3 Bc6 39.Ba1 Hf3+ 0-1

21. játszma Korcsnoj–Karpov 1–0 60 lépés

Elhárított vezércsel, Harrwitz-támadás ECO D37

1. c4 Hf6 2. Hc3 e6 3. Hf3 d5 4. d4 Fe7 5. Ff4 O-O 6. e3 c5 7. dxc5 Fxc5 8. Vc2 Hc6 9. Bd1 Va5 10. a3 Be8 11. Hd2 e5 12. Fg5 Hd4 13. Vb1 Ff5 14. Fd3 e4 15. Fc2 Hxc2+ 16. Vxc2 Va6 17. Fxf6 Vxf6 18. Hb3 Fd6 19. Bxd5 Be5 20. Hd4 Bc8 21. Bxe5 Vxe5 22. Hxf5 Vxf5 23. O-O Bxc4 24. Bd1 Ve5 25. g3 a6 26. Vb3 b5 27. a4 Bb4 28. Vd5 Vxd5 29. Bxd5 Ff8 30. axb5 a5 31. Bd8 Bxb2 32. Ba8 f5 33. Bxa5 Fb4 34. Ba8+ Kf7 35. Ha4 Bb1+ 36. Kg2 Fd6 37. Ba7+ Kf6 38. b6 Fb8 39. Ba8 Fe5 40. Hc5 Fd6 41. b7 Ke7 42. Bg8 Fe5 43. f4 exf3+ 44. Kxf3 Kf7 45. Bc8 Ke7 46. h3 h5 47. Bg8 Kf7 48. Bd8 g5 49. g4 hxg4+ 50. hxg4 Ke7 51. Bg8 fxg4+ 52. Kxg4 Kf7 53. Bc8 Fd6 54. e4 Bg1+ 55. Kf5 g4 (diagram) 56. e5 Bf1+ 57. Ke4 Be1+ 58. Kd5 Bd1+ 59. Hd3 Bxd3+ 60. Kc4 1-0

27. játszma Korcsnoj–Karpov 0–1 41 lépés
Angol megnyitás, négyhuszáros változat ECO A29

1. c4 Hf6 2. Hc3 e5 3. Hf3 Hc6 4. g3 Fb4 5. Hd5 Hxd5 6. cxd5 Hd4 7. Hxd4 exd4 8. Vc2 Ve7 9. Fg2 Fc5 10. O-O O-O 11. e3 Fb6 12. a4 dxe3 13. dxe3 a5 14. Fd2 Fc5 15. Fc3 d6 16. Vd2 b6 17. Bfe1 Fd7 18. e4 Bfe8 19. Kh1 c6 20. e5 cxd5 21. Fxd5 Bad8 22. Vf4 Vf8 23. Vf3 dxe5 24. Fxe5 Fg4 25. Vxg4 Bxd5 26. Fc3 Bed8 27. Kg2 Fd4 28. Bac1 g6 29. Ve2 Vd6 30. Fxd4 Bxd4 31. Vb5 Bb4 32. Be8+ Kg7 33. Bxd8 Vxd8 34. Ve2 Vd5+ 35. f3 Bxa4 36. Bc2 Bd4 37. Ve3 b5 38. h4 h5 39. Ve2 a4 40. Ve3 b4 41. Bf2 0-1

28. játszma Karpov–Korcsnoj 0–1 61 lépés
Spanyol megnyitás, berlini változat ECO C82

1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Hf6 5. O-O Hxe4 6. d4 b5 7. Fb3 d5 8. dxe5 Fe6 9. c3 Hc5 10. Fc2 Fg4 11. Be1 Fe7 12. Hbd2 Vd7 13. Hb3 He6 14. h3 Fh5 15. Ff5 Hcd8 16. Fe3 a5 17. Fc5 a4 18. Fxe7 Vxe7 19. Hbd2 c6 20. b4 Hg5 21. Ve2 g6 22. Fg4 Fxg4 23. hxg4 Hde6 24. Ve3 h5 25. Hxg5 Vxg5 26. Vxg5 Hxg5 27. gxh5 Bxh5 28. Hf1 Bh4 29. Bad1 Ke7 30. f3 He6 31. He3 Bd8 32. Hg4 Hg5 33. He3 He6 34. Hg4 Hg7 35. He3 Hf5 36. Hc2 Bc4 37. Bd3 d4 38. g4 Hg7 39. Hxd4 He6 40. Bed1 Hxd4 41. cxd4 Bxb4 42. Kf2 c5 43. d5 Bb2+ 44. Kg3 Bxa2 45. Be3 b4 46. e6 Ba3 47. Be2 fxe6 48. Bxe6+ Kf7 49. Bde1 Bd7 50. Bb6 Bd3 51. Bee6 B3xd5 52. Bxg6 a3 53. Bbf6+ Ke7 54. Be6+ Kf8 55. Bef6+ Ke7 56. Be6+ Kd8 57. Ba6 Bb7 58. Bg8+ Kc7 59. Bg7+ Bd7 60. Bg5 b3 61. Bxc5+ 0-1

29. játszma Korcsnoj–Karpov 1–0 79 lépés
Angol megnyitás, Nei-csel ECO A19

1. c4 Hf6 2. Hc3 e6 3. e4 c5 4. e5 Hg8 5. d4 cxd4 6. Vxd4 Hc6 7. Ve4 d6 8. Hf3 dxe5 9. Hxe5 Hf6 10. Hxc6 Vb6 11. Vf3 bxc6 12. Fe2 Fb7 13. O-O c5 14. Vh3 Fe7 15. Ff3 O-O 16. b3 Bfd8 17. Fe3 Fc6 18. Ha4 Vc7 19. Fxc6 Vxc6 20. Bad1 Bac8 21. Vg3 Fd6 22. Vh4 Fe7 23. f3 Kf8 24. Vf2 Bxd1 25. Bxd1 Vc7 26. Vg3 Vxg3 27. hxg3 h5 28. Kf2 Ke8 29. Ke2 g6 30. Hc3 a6 31. Ha4 Bc6 32. Bh1 Fd6 33. Ff2 Hd7 34. g4 hxg4 35. Bh8+ Ke7 36. fxg4 g5 37. Fe3 f6 38. Hc3 Kf7 39. Bh7+ Ke8 40. He4 Fe7 41. Bh6 Kf7 42. Bh7+ Kf8 43. Bh8+ Kf7 44. Fd2 Hf8 45. Bh1 Kg6 46. Bd1 f5 47. Hf2 Fd6 48. Fc3 Hd7 49. gxf5+ exf5 50. g4 Hb6 51. Kf3 Fe7 52. Fa5 Bf6 53. Kg2 fxg4 54. Hxg4 Be6 55. Kf3 Ff6 56. Hxf6 Bxf6+ 57. Kg4 Hc8 58. Fd8 Bf4+ 59. Kg3 Bf5 60. a4 Kf7 61. Bd3 Be5 62. Kg4 Kg6 63. a5 Be4+ 64. Kf3 Bf4+ 65. Ke3 Bh4 66. Bd5 Bh3+ 67. Kd2 Bxb3 68. Bxc5 Bb8 69. Bc6+ Kf5 70. Bxa6 g4 71. Bf6+ Ke4 72. Fc7 Bb2+ 73. Kc3 Bb7 74. Fh2 Bh7 75. Fb8 Bb7 76. Fg3 Bb1 77. Bf4+ Ke3 78. Bf8 He7 79. a6 1-0

31. játszma Korcsnoj–Karpov 1–0 71 lépés

Elhárított vezércsel, pozíciós változat ECO D35

1. c4 e6 2. Hc3 d5 3. d4 Hf6 4. cxd5 exd5 5. Fg5 Fe7 6. e3 O-O 7. Fd3 Hbd7 8. Hf3 Be8 9. Vc2 c6 10. O-O Hf8 11. Fxf6 Fxf6 12. b4 Fg4 13. Hd2 Bc8 14. Ff5 Fxf5 15. Vxf5 Vd7 16. Vxd7 Hxd7 17. a4 Fe7 18. Bfb1 Hf6 19. a5 a6 20. Ha4 Ff8 21. Hc5 Be7 22. Kf1 He8 23. Ke2 Hd6 24. Kd3 Bce8 25. Be1 g6 26. Be2 f6 27. Bae1 Fh6 28. Hdb3 Ff8 29. Hd2 Fh6 30. h3 Kf7 31. g4 Ff8 32. f3 Bd8 33. Hdb3 Hb5 34. Bf1 Fh6 35. f4 Ff8 36. Hd2 Hd6 37. Bfe1 h6 38. Bf1 Bb8 39. Ba1 Bbe8 40. Bae1 Bb8 41. e4 dxe4+ 42. Hdxe4 Hb5 43. Hc3 Bxe2 44. Bxe2 Fxc5 45. bxc5 Bd8 46. Hxb5 axb5 47. f5 gxf5 48. gxf5 Bg8 49. Kc3 Be8 50. Bd2 Be4 51. Kb4 Ke8 52. a6 bxa6 53. Ka5 Kd7 54. Kb6 b4 55. d5 cxd5 56. Bxd5+ Kc8 57. Bd3 a5 58. Bg3 b3 59. Kc6 Kb8 60. Bxb3+ Ka7 61. Bb7+ Ka6 62. Bb6+ Ka7 63. Kb5 a4 64. Bxf6 Bf4 65. Bxh6 a3 66. Ba6+ Kb8 67. Bxa3 Bxf5 68. Bg3 Bf6 69. Bg8+ Kc7 70. Bg7+ Kc8 71. Bh7 1-0

32. játszma Karpov–Korcsnoj 1–0 41 lépés
Pirc-védelem, klasszikus változat ECO B08

1. e4 d6 2. d4 Hf6 3. Hc3 g6 4. Hf3 Fg7 5. Fe2 O-O 6. O-O c5 7. d5 Ha6 8. Ff4 Hc7 9. a4 b6 10. Be1 Fb7 11. Fc4 Hh5 12. Fg5 Hf6 13. Vd3 a6 14. Bad1 Bb8 15. h3 Hd7 16. Ve3 Fa8 17. Fh6 b5 18. Fxg7 Kxg7 19. Ff1 Hf6 20. axb5 axb5 21. He2 Fb7 22. Hg3 Ba8 23. c3 Ba4 24. Fd3 Va8 25. e5 dxe5 26. Vxe5 Hcxd5 27. Fxb5 Ba7 28. Hh4 Fc8 29. Fe2 Fe6 30. c4 Hb4 31. Vxc5 Vb8 32. Ff1 Bc8 33. Vg5 Kh8 34. Bd2 Hc6 35. Vh6 Bg8 36. Hf3 Vf8 37. Ve3 Kg7 38. Hg5 Fd7 39. b4 Va8 40. b5 Ha5 41. b6 Bb7 1-0

Jegyzetek

Források 
Az 1975–1978-as zónaversenyek eredményei 
A bieli zónaközi verseny ismertetése és játszmái
A manilai zónaközi verseny ismertetése és játszmái
A bieli zónaközi verseny eredménytáblázata
A manilai zónaközi verseny eredménytáblázata
A Portisch–Larsen negyeddöntő ismertetése és játszmái 
A Polugajevszkij–Mecking negyeddöntő ismertetése és játszmái 
A Szpasszkij–Hort negyeddöntő ismertetése és játszmái 
A Korcsnoj–Petroszján negyeddöntő ismertetése és játszmái 
A Korcsnoj–Polugajevszkij elődöntő ismertetése és játszmái 
A Szpasszkij–Portisch elődöntő ismertetése és játszmái 
A világbajnokjelölti párosmérkőzések eredményei 
A Korcsnoj–Szpasszkij világbajnokjelölti döntő ismertetése és játszmái 
A világbajnoki döntő eredményei 
A világbajnoki döntő ismertetése és játszmái

További információk 
KORCHNOI BIDS FOR CHESS TITLE KARPOV HOLDS Robert Byrne, The New York Times, 1981. 10. 01.
As Chess Matches Go, This One's Well-Behaved Robert Byrne, The New York Times, 1987. 12. 01.
A mérkőzés körülményei 
Карпов А. Е. В далеком Багио. — М.: Советская Россия, 1981. — 189 с. — (Шахматное искусство).
Кикнадзе А. В. Тогда в Багио: Документальная повесть. — М.: Московский рабочий, 1981. — 176 с.
Корчной В. Антишахматы: Записки злодея. Возвращение невозвращенца. — М., 1992. — 208 с. — .

1978
Sakk